Радешти има више значења:

 Радешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Радешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Радешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Радешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Радешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Радешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Радешти (Алба), општина у округу Алба у Румунији
 Општина Радешти (Галац), општина у округу Галац у Румунији